Стефенс — фамилия, происходящая от греческого имени Стефан.
  — канадская актриса.
 Стефенс, Альфредо (род. 1994) — панамский футболист, играющий на позиции атакующего полузащитника.
 Стефенс, Далента (род. 1990) — американский профессиональный баскетболист, играет на позиции лёгкого форварда. 
 Стефенс, Джон Ллойд (1805—1852) — американский юрист, дипломат и путешественник.
 Стефенс, Дэррил (род. 1974) — американский актёр.

См. также 
 Стивенс
 Стефано, Стефанов, Стивен